Turányi ist der Familienname folgender Personen:

 Gábor Turányi (1948–2020), ungarischer Architekt
 Lilla Turányi (* 1998), ungarische Fußballspielerin